

Mythologie 
 Évandre est un héros fondateur de la mythologie romaine, fils de Mercure.
 Différents personnages portent aussi ce nom dans la mythologie grecque :
 Évandre fils de Sarpédon, roi de Lycie ;
 Évandre fils de Priam;
 Évandre, une des amazones ayant accompagnée Penthésilée lors de la guerre de Troie, tuée par Mérion .

Personnalités 
 Évandre est un philosophe de la Grèce antique ().

Références